Iguanodon, do latim "dente de iguana", também conhecido como iguanodonte ou iguanodon, é um gênero de dinossauro herbívoro e bípede que viveu no início do período Cretáceo Inferior. Media em torno de 9 metros de comprimento, pesava cerca de 4, 5 toneladas e pensa-se que pudessem correr a 31  km/h. Conhecem-se vestígios de Iguanodon do Reino Unido, França, Bélgica, Portugal, Estados Unidos, Brasil, República Checa e Macedônia do Norte.

O gênero foi nomeado em 1825 pelo geólogo inglês Gideon Mantell, com base em amostras fósseis que agora são atribuídas ao Therossauro e Mantellodon. O Iguanodon foi o segundo tipo de dinossauro formalmente nomeado com base em amostras fósseis, após o Megalossauro. Juntamente com o Megalossauro e Hylaeossauro, foi um dos três gêneros originalmente usados para definir Dinosauria. O gênero Iguanodon pertence ao grupo maior Iguanodontia, juntamente com os hadrossauros bicos de pato. A taxonomia deste gênero continua a ser um tema de estudo, uma vez que novas espécies são nomeadas ou as antigas são reatribuídas a outros gêneros.

Anatomia 
As características extraordinárias da mão são o que fazem este dinossauro ornitópode tão especial. As articulações dos três dedos médios permitiam-lhe dobrá-los posteriormente e as pontas teriam uma espécie de cascos. Em cada dedo polegar, o Iguanodon possuía um esporão afiado, que provavelmente era utilizado para defesa contra dinossauros carnívoros, como  dromaeosaurídeos por exemplo. Já o quinto dedo era reduzido e poderia ser usado para agarrar e segurar os alimentos.

No início, os cientistas montaram seu esqueleto de forma errônea, colocando o esporão do polegar em seu nariz, como um chifre. Mais tarde, descobriu-se o erro e o montaram como hoje o conhecemos, porém ainda erraram na postura, deixando-o com uma postura semelhante à do canguru. Atualmente sabe-se que embora ele fosse bípede, poderia também se locomover sobre quatro patas e andar sobre as duas patas traseiras, deixando seu corpo na posição horizontal, e sua cauda, assim, suspensa no ar, e não presa ao solo como antes se pensava.

Outras espécies 
 Iguanodon anglicus
 Iguanodon atherfieldensis
 Iguanodon bernissartensis (espécie que deu nome ao género)
 Iguanodon dawsoni
 Iguanodon fittoni
 Iguanodon hoggi
 Iguanodon lakotaensis

Ver também 
 Outros dinossauros
 Taxonomia dos dinossauros

Iguanodontia
Dinossauros do Cretáceo
Dinossauros da Europa
Dinossauros da América do Norte
Dinossauros da Ásia
Espécies fósseis descritas em 1825